Doughboy — antigo apelido para soldados americanos

Locais 
 Doughboy (Nebraska) — comunidade nos Estados Unidos 
 Doughboy Park — parque público de Nova Iorque
 Hemmant — subúrbio de Brisbane, Austrália, historicamente chamado Doughboy Creek 
 Os Doughboys (Tasmânia) — par de ilhas ao largo do cabo Grim

Artes, entretenimento e mídia 
 The Doughboy (estátua) — escultura de Arthur Ivone fora do estado em Columbus, Ohio, EUA 
 Dough Boy (jogo eletrônico) — originalmente lançado em 1984 para o Commodore 64 
 Doughboys (podcast) — podcast de comédia de revisão de fast food que faz parte da Headgum Podcast Network 
 Pillsbury Doughboy — personagem em anúncios para a Pillsbury Company

Filmes 
 Doughboys (filme) — estrelado por Buster Keaton 
 Dough Boys (filme) — de 2009

Bandas de rock 
 Doughboys (banda) — canadense
 The Doughboys (banda) — americana

Outros usos 
 Ordem de São Maurício (Estados Unidos) — honra militar americana, também chamada de Prêmio Doughboy.
 Capacete Brodie — ou capacete Doughboy; usado por tropas britânicas e americanas na Primeira Guerra Mundial 
 Massa frita — também conhecida como "doughboys"

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens
Desambiguações de topônimos